Герб Катара () — государственный символ государства Катар.

На гербе изображены два пересечённых белых шамшира на жёлтом кругу. Между шамширами располагается парусное судно, проплывающее на синих и белых волнах около острова с двумя пальмами. Жёлтый круг помещён в бо́льший по размеру круг, разделенный горизонтально на две части — белую наверху и темнобордового внизу. В белой части написано название государства «Катар» куфическим письмом чёрного цвета; в темнобордовой части название страны написано по-английски — State of Qatar () белым шрифтом. Цвета и разделение внешнего кольца взяты из флага Катара.

Возможны также варианты герба без английского текста, центральный круг может быть жёлтым, шамширы — коричневого цвета.

Герб был введён в 1976 году и заменил другую эмблему (которая использовалась с 1966 года), которая состояла из двух шамширов, одной жемчужной раковины и двух пальмовых ветвей с надписью «Катар».

Некоторые элементы герба присутствуют также на других гербах и эмблемах нескольких арабских стран: традиционный арабский шамшир — на гербах Саудовской Аравии и Омана, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Пальма — также национальный символ Саудовской Аравии.

Катар
Государственные символы Катара
Гербы с изображением сабли
Гербы с изображением парусного судна
Гербы с изображением пальмы